Ledizione 1928-29 del Nemzeti Bajnokság I vide la vittoria finale dell'Hungária, che conquistò il suo 13º titolo.

Capocannoniere del torneo fu József Takács del Ferencváros con 41 reti.

Classifica finale 

(C) Campione nella stagione precedente

Verdetti 
 Hungária campione d'Ungheria 1928-29.
 Hungária FC e Újpesti FC ammesse alla Coppa dell'Europa Centrale 1929.
 Vasas SC e Sabária SC retrocesse in Nemzeti Bajnokság II.

Squadra campione

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1928
Calcio nel 1929
Campionato ungherese di calcio